Georg Sarauw er navnet på flere personer:

 Friedrich Sarauw (1779-1846) – dansk forstmand (Georg Friedrich Ernst Sarauw)
 Georg Sarauw (arkæolog) (1862-1928) – dansk arkæolog og museumsmand (Georg Frederik Ludvig Sarauw)
 Georg Sarauw (oversætter) (1907-1988) – dansk lektor i russisk og oversætter